Сан-Серволо — итальянский остров в Венецианской лагуне. Расположен к юго-востоку от Сан-Джорджо Маджоре.

История 
С VIII века здесь жили бенедиктинцы, они населяли остров в течение 500 лет. Позднее к ним присоединились монахини, которые были вынуждены спасаться от цунами, разрушившего их монастыри.  В начале XV века монахини покинули эти земли, но вскоре здесь оказались другие монахини: они спасались от турецкого вторжения на Крит. К началу XVIII века здесь осталось лишь несколько человек. Сенат Венецианской республики разместил в Сан-Серволо госпиталь, который был необходим из-за продолжавшейся в то время войны против турок. Позже в госпиталь стали отправлять психически больных. 

В 1978 году проведенные правительством реформы деятельности психиатров привели к закрытию госпиталя. В следующем году правительство Венеции создало на острове Istituto per le Ricerche e gli Studi sull´Emarhinazione Sociale e Culturale (). Он занимался сохранением исторических документов, связанных с психиатрической больницей. 

Венецианский международный университет был создан на острове в 1995 году. Он появился благодаря сотрудничеству десяти университетов. На острове располагается филиал Венецианской академии изящных искусств, посвящённый новым технологиям в искусстве (NTA). 

Сан-Серволо — остров с богатой флорой. Изначально растения были посажены для аптеки и были нужны, чтобы лечить военных.

Искусство 
Недавно в Сан-Серволо стал проводить международную выставку художников. Также здесь проводятся фестивали и спектакли.

Галерея

Ссылки 

 Страница Сан-Серволо 
 Венецианский международный университет 
 Остров на картах Google 

Острова Венецианской лагуны